Haldy ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Emil Anton Haldy (1826–1901), Geheimer Kommerzienrat, Kommunalpolitiker und Industrieller
 Friedrich Jakob Haldy (1788–1844), Saarbrücker Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Kaufmann
Richard Alexander Haldy (1855–1899), preußischer Landrat